Militärkapelle steht für
Militärorchester
Garnisonkirche

Siehe auch